6 sezon ADAC Formel Masters – rozpoczął się 26 kwietnia i zakończył się 5 października 2013 po dwudziestu czterech rundach.

Zespoły i kierowcy

Kalendarz

Klasyfikacja kierowców

Klasyfikacja zespołów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Sezony ADAC Formel Masters
2013 w sportach motorowych
2013 w Niemczech
2013 w Belgii
2013 w Austrii
2013 na Słowacji